Puzur-Sin – imię to nosili trzej mezopotamscy władcy:
 Puzur-Sin z Kisz
 Puzur-Sin z Aszur
 Puzur-Sin z Gutium